

Patronyme
 Achille Fanien, (1827-1915), fut un homme politique français.
 François Delelis-Fanien, (1843-1945), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme